Rafael Ramos (ciclista), ciclista spagnolo
Rafael Ramos (calciatore), calciatore portoghese
Rafael Ramos (pugile), pugile portoricano